L'Inuit Ataqatigiit (traducibile dal groenlandese come: Comunità Inuit) è un partito politico groenlandese di sinistra e indipendentista fondato nel 1976.

Risultati elettorali

Delegazione al parlamento danese

Note

Voci correlate 
Partito Inuit

Collegamenti esterni 

Partiti indipendentisti
Partiti nazionalisti di sinistra
Partiti socialisti democratici